Рубани (, ) — український дворянський рід.

Села:
 Рубани — Полтавська область, Кобеляцький район
 Рубани — Сумська область, Охтирський район

Див. також 
 Рубан